Gustav Wikheim (Drammen, 18 maart 1993) is een Noorse voetballer die als middenvelder speelt. Hij verruilde in 2017 KAA Gent voor het Deense FC Midtjylland.

Clubcarrière
Wikheim is een jeugdproduct van de grootste club van zijn geboortestad Drammen, Strømsgodset IF. Hij maakte zijn debuut voor de club op 10 april 2011 tegen Odds BK. Hij verving in de 90ste minuut Ola Kamara, Strømsgodset won de wedstrijd met 2-0. Zijn eerste goal voor de club kwam bijna een jaar later, in 2012 tegen Molde FK.

KAA Gent 
Op 17 december 2015 tekende Wikheim een contract voor 3,5 jaar bij de Belgische landskampioen.

FC Midtjylland 
In het seizoen 2016/17 leende Gent Wikheim uit aan FC Midtjylland. Na dat seizoen besloot Midtjylland om de aankoopoptie te lichten en Wikheim definitief over te nemen.

Clubstatistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van KAA Gent

Noors voetballer